Longwan Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longwan Qu (härad i Kina), Zhejiang, 
 Longgang Qu (härad i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar